Донгеле́к () — село у складі Акжаїцького району Західноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Жамбильського сільського округу.

У радянські часи село називалось Дунгулек.

Населення — 36 осіб (2009; 49 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Акжаїцького району
Села Західноказахстанської області